Göggingen ist der Name folgender Orte:

 Göggingen (Württemberg), Gemeinde im Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Göggingen (Krauchenwies), Ortsteil von Krauchenwies, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Augsburg-Göggingen, Stadtteil von Augsburg, Bayern

Siehe auch:
 Gögging